Николай Иванович Дьяченко  (2 декабря 1947, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР — 3 января 2020, Москва, Россия) — советский баскетболист, игравший на позиции центрового. Бронзовый призёр чемпионата Европы и 3-кратный чемпион СССР. Мастер спорта СССР международного класса.

Окончил ГЦОЛИФК.

Биография 
Николай Дьяченко родился в Ашхабаде. Вырос в Нальчике, в детстве занимался боксом. В 15 лет пришёл в баскетбол. Игровую карьеру начал в команде Ереванского института физкультуры (1967—1972).

В 1972—1976 годах Николай Дьяченко выступал за московский ЦСКА, трижды становился в его составе чемпионом СССР. В составе сборной СССР завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы-1973. Игровую карьеру завершал в команде Группы советских войск в Германии.

Николай Дьяченко окончил ГЦОЛИФК. С 1982 по 1998 год работал тренером ДЮСШ № 1 Московской железной дороги. Затем некоторое время работал в США. Последние годы жил в Москве, продолжительное время страдал от бокового амиотрофического склероза.

Николай Дьяченко ушёл из жизни 3 января 2020 года, похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1973.
 Чемпион СССР: 1973, 1974, 1976.
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1975.
 Обладатель Кубка СССР: 1973.

Примечания

Ссылки 
 Николай Дьяченко на сайте БК ЦСКА
 Николай Дьяченко на сайте cska.ru
 Николай Дьяченко на сайте infosport.ru
 Николай Дьяченко на сайте sport-strana.ru

Баскетболисты СССР
Игроки БК СКИФ Ереван
Игроки БК ЦСКА Москва
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки сборной СССР по баскетболу
Мастера спорта СССР международного класса
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Умершие от бокового амиотрофического склероза
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище